Slavisk har flere betydninger:

Slavisk (metode) – et udtryk for, at noget skal udføres nøjagtigt efter forskriften, på slave-vis.
Slaviske folkeslag – de folkeslag, der taler de slaviske sprog.
Slaviske sprog – en familie af indoeuropæiske sprog, der fortrinsvist tales af slaviske folk i Central- og Østeuropa og på Balkan.
Slavisk forsvar – en åbningsvariant i skak.